El VI Campeonato Mundial de Vela Olímpica se celebrará en La Haya (Países Bajos) entre el 10 y el 20 de agosto de 2023 bajo la organización de la Federación Internacional de Vela (ISAF) y la Real Federación Neerlandesa de Vela.

Referencias

2023
Vela en 2023
Vela
Vela
Vela